Кеја има више значења:

 Кеја (Брашов), насеље у округу Брашов у Румунији
 Кеја (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Кеја (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Кеја (Валча), насеље у округу Валча у Румунији